Tsumba steht für:
 Ala-Tsumba, estnisches Dorf in Meremäe

Tsumba ist der Familienname folgender Personen:

 Tatenda Tsumba (* 1991), simbabwischer Leichtathlet